Zarand (Iran), stad in Iran
Zaránd (comitaat), historisch comitaat van het Koninkrijk Hongarije
Zărand (gemeente), gemeente in Arad, Roemenië
Zărand (dorp), dorp in Arad, Roemenië